

Titre 

 Cherie (1984), film hongkongais de Patrick Tam.

Prénom 
Cherie est un prénom notamment porté par :
 
 Cherie Lunghi (1952-), actrice anglaise ;
 Cherie Blair (1954-), avocate britannique épouse de Tony Blair ;
 Cherie Currie (1959-), chanteuse et actrice américaine ;
 Cherie Priest (1975-), romancière américaine ;
 Cherie DeVille (1978-), actrice américaine ;
 Cherie Piper (1981-), joueuse de hockey sur glace canadienne.